Trébol arvense puede referirse a:

El nombre común de la planta Trifolium arvense.
El nombre común de la planta Trifolium pratense.